Ndebele kan syfta på:

 Ndebele – folkgrupp i Zimbabwe, se Matabele (folk)
 Ndebele (folk) – folkgrupp i Sydafrika
Nordndebele – ett bantuspråk, talas av etniska matabele
Sydndebele – ett bantuspråk, talas främst i Sydafrika